Український Народний Союз — найстарша і найбільша братсько-забезпеченева організація українців у США.
 Український Національний Союз — координаційний осередок українських політичних партій і культурно-громадських та професійних організацій, (1918—1919)
 Українська Народна Самооборона — збройні формування українського національного руху опору, що діяли в Галичині у 1943 році.